Eliteserien i ishockey 1976-77 var den 56. sæson af den bedste svenske ishockeyliga og den anden sæson under navnet "Eliteserien". Det var samtidig turneringen om det 53. svenske mesterskab i ishockey for mandlige klubhold. De 10 deltagende klubber spillede en firedobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 36 grundspilskampe til hvert hold. De fire bedste hold gik videre til slutspillet om mesterskabet, der blev afviklet som en cupturnering, hvor alle opgør blev spillet bedst af tre kampe.

Mesterskabet blev vundet af Brynäs IF, som blev svenske mestre for anden sæson i træk og niende gang i alt. Klubben vandt også grundspillet, tre point foran Färjestads BK, som Brynäs IF senere besejrede i finalen med 2-0 i kampe. Färjestads BK var hjemmehold i den første kamp i finaleserien, som klubben havde flyttet til Scandinavium i Göteborg, og kampen blev vundet af Brynäs IF med 6-2. Brynäs IF afgjorde mesterskabet i den anden kamp på hjemmebane i Gävle, som blev vundet 9-3. Färjestads BK vandt SM-medaljer for tredje gang, og sølvmedaljerne var en tangering af klubben bedste SM-resultat indtil da.

Bronzemedaljerne gik til Leksands IF, som i bronzekampen vandt med 2-0 i kampe over MoDo AIK, og som dermed vandt SM-medaljer for 11. gang. Medaljerne blev vundet af de nøjagtig samme tre hold som i den foregående sæson.

De to dårligste hold i grundspillet rykkede ned i Division I, hvilket betød at IF Björklöven og IK Örebro i denne omgang kun fik én sæson i Eliteserien.

Hold

Grundspil 

Grundspillet blev afviklet som en firedobbeltturnering alle-mod-alle med 10 hold, hvilket gav 36 spillerunder. De fire bedste hold gik videre til SM-slutspillet om medaljesættene. Holdene, der endte på 9.- og 10.-pladsen rykkede direkte ned i Division I.

SM-slutspil 

SM-slutspillet om mesterskabet havde deltagelse af de fire bedst placerede hold i grundspillet og blev afviklet som en cupturnering, hvor alle opgør blev spillet bedst af tre kampe.

To af Färjestads BK's slutspilskampe blev flyttet til Scandinavium i Göteborg: den tredje kamp i semifinaleserien mod Leksands IF og den første kamp i finaleserien mod Brynäs IF.

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Spillere

Mesterholdet 
Brynäs IF's mesterhold bestod af følgende spillere:
 Jan Asplund (2. SM-titel)
 Stefan Canderyd (2. SM-titel)
 Jan Eriksson (2. SM-titel)
 Jan-Erik Ericsson (2. SM-titel)
 Lars-Göran Gerdin (2. SM-titel)
 Martin Karlsson (2. SM-titel)
 Stefan Karlsson (7. SM-titel)
 Lars-Gunnar Lundberg (2. SM-titel)
 Tord Lundström (9. SM-titel)
 William Löfqvist (5. SM-titel)
 Lars-Göran Nilsson (8. SM-titel)
 Stefan Persson (2. SM-titel)
 Stig Salming (5. SM-titel)
 Jan-Erik Silfverberg (3. SM-titel)
 Jan-Olov Svensson (3. SM-titel)
 Benny Westblom (2. SM-titel)
 Lars Öberg (4. SM-titel)
 Stig Östling (4. SM-titel)

Guldpucken 

Färjestad BK's Kent-Erik Andersson blev kåret som sæsonens bedste spiller og modtog prisen Guldpucken.

All star-hold 

Følgende spillere blev af journalister udvalgt som sæsonens all star-hold.

Se også 
 Division I i ishockey 1976-77

Kilder 
 Hockeyarchives - Championnat de Suède 1976/77  
 Ishockeytabeller - 1976-77  
 Svenska Ishockeyförbundet - Historik - Nationellt  
 Djurgården Hockey - Historia - 1970-1979  
 Hammarby IF - Historia - 1976/77  
 Frölunda Indians - Vår historia - Alla säsonger  
 Svenskhockey.com - Elitserien 1976/77

Noter 

1976-77
1976-77
Ishockey i 1976
Ishockey i 1977